Термогенератор:

 Теплогенератор — устройство для производства тепловой энергии. 
 Термоэлектрогенератор — электрогенератор, использующий термоэлектрические материалы для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую.